Hudsonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hudsonville (Indiana)
 Hudsonville (Michigan)
 Hudsonville (Mississippi)